Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1991/92 war die 43. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die drei Aufsteiger SV Hemelingen (Wiederaufstieg nach zwei Spielzeiten), BTS Neustadt und FC Bremerhaven (beide Rückkehr nach zehn Jahren) hinzu.

Sieger wurden zum vierten Mal die SFL Bremerhaven. Sie qualifizierten sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Dort konnten sie sich gegen den SV Lurup Hamburg und Atlas Delmenhorst jedoch nicht durchsetzen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der VfB Komet Bremen verließ die Verbandsliga nach vier Spielzeiten wieder, der SC Sparta Bremerhaven nach 18 Jahren, der SV Grohn nach zwei Jahren und der FC Huchting nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1991/92 im deutschen Fußball-Archiv

1991
Fußballsaison 1991/92